Войновка или Воиновка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Воиновка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Войновка — посёлок городского типа в составе Тюмени.

Украина 
 Войновка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Войновка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Войновка — село в Чутовском районе Полтавской области.

Железнодорожная станция 
 Войновка — железнодорожная станция в Тюмени.